Granat steht für:

 Mineral oder Schmuckstein aus der Granatgruppe
 Nordseegarnele (Crangon crangon), ein kleiner Zehnfußkrebs
 Nordseegarnele als Lebensmittel, siehe Nordseekrabbe (Lebensmittel)
 Granat (Satellit), sowjetisch-russischer Röntgenstrahlensatellit
 Kh-55 Granat, sowjetisch-russisches Waffensystem, siehe Ch-55
 Granat (Pferd), Dressurpferd
 Kap Granat, Kap an der Küste des Enderbylands, Antarktika

Granat ist der Familienname folgender Personen:
 Adrian Granat (* 1991), schwedischer Boxer
 Moa Granat (* 2004), schwedische Leichtathletin
 Wladimir Wassiljewitsch Granat (* 1987), russischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Granate
 Granath
 Granatapfel
 Granatstern
 Granaty